Юго:

Топоним 
 Юго — город в Пакистане.

Фамилия 
 Юго, Антуан (1761—1803) — французский флейтист, педагог и композитор.
 Юго, Клод (1929—1978) — французский шахматист.
  (1925—1982) — немецкий архитектор и историк архитектуры.

Другое 
 «Юго», «Юго 2» — песни российской группы «Ночные Снайперы» (альбом SMS).
 Юго — одно из названий ветра сирокко.